Саханська сільська рада — Донецька область, Новоазовський район
 Саханська сільська рада — Одеська область, Ширяївський район